Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolas Kiefer che ha battuto in finale Mark Philippoussis 7-6(4), 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Gustavo Kuerten (quarti di finale)
 Tim Henman (semifinali)
 Nicolas Kiefer (campione)
 Mark Philippoussis (finale)

 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Marcelo Ríos (secondo turno)
 Patrick Rafter (semifinali)
 Michael Chang (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 2000
ATP Tour 2000